Doing His Bit – cortometraggio del 1917 diretto da Edwin J. Collins
Doing His Bit – cortometraggio del 1917 prodotto dalla Powers Picture Plays
Doing His Bit – cortometraggio del 1918 diretto da Gregory La Cava